Jean-Julien Rojer e Horia Tecău erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti al primo turno da Jonathan Marray e Adil Shamasdin.

Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut si sono aggiudicati il torneo battendo in finale Julien Benneteau e Édouard Roger-Vasselin per 6-4, 7-61, 6-3.

A causa del continuo maltempo, il primo e il secondo turno si sono giocati al meglio dei 3 set, mentre i restanti turni al meglio dei 5 set.

Teste di serie 

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (campioni)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (quarti di finale)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (primo turno)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (terzo turno)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (terzo turno)
  Łukasz Kubot /  Alexander Peya (primo turno)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (terzo turno)
 
  Dominic Inglot /  Daniel Nestor (secondo turno)
  Henri Kontinen /  John Peers (quarti di finale)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (semifinale)
  Treat Huey /  Maks Mirny (semifinale)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (secondo turno)
  Radek Štěpánek /  Nenad Zimonjić (terzo turno)
  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (terzo turno)
  Mate Pavić /  Michael Venus (terzo turno)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia, per andare nella loro sezione di tabellone.

Qualificati 

  Tristan Lamasine /  Quentin Halys (primo turno)
  Konstantin Kravčuk /  Denys Molčanov (secondo turno)

  Marcelo Arévalo /  Roberto Maytín (primo turno)
  Dustin Brown /  Jan-Lennard Struff (secondo turno)

Lucky loser 

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)

Wildcard 

  Kyle Edmund /  James Ward (primo turno)
  Daniel Evans /  Lloyd Glasspool (primo turno)
  Brydan Klein /  Alexander Ward (primo turno)

  Lleyton Hewitt /  Jordan Thompson (secondo turno)
  Jonathan Marray /  Adil Shamasdin (quarti di finale)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2016
ATP World Tour 2016